La bataille des Dardanelles peut faire référence à :
 durant la guerre de Candie :
 la bataille des Dardanelles (1654) ;
 la bataille des Dardanelles (1655) ;
 la bataille des Dardanelles (1656) ;
 la bataille des Dardanelles (1657) ;
 la bataille d'Elli durant la première guerre balkanique ;
 la bataille des Dardanelles durant la Première Guerre mondiale ;
Gallipoli (La Bataille des Dardanelles), le titre du film documentaire de Tolga Örnek, sorti en 2005 sur le sujet.